Такей Есетович Есетов (1923, Казалинский район — 2004, Кызылорда) — советский казахский партийный деятель.

Биография 
Происходит из рода ходжа.

Трудовой путь начал учителем курсов по ликвидации безграмотности. До войны работал секретарём народного суда. Шесть месяцев проходил авиационный курс в Алма-Атинском училище (1941), окончил Ленинградский финансово-экономический институт (1955).

В 1941—1942 годах — на фронте, из-за тяжёлых травм демобилизуется и возвращается на Родину. Секретарь в районном суде, служил в Комитете государственной безопасности. С 1950 года — в районном финансовом отделе, начальник финансового отдела Аральского района с 1955 года. В 1957—1985 гг. — второй секретарь Аральского районного комитета партии, заведующий отделом Кызылординского областного комитета партии, первый секретарь Аральского районного комитета партии и занимал должность первого секретаря Кзыл-Ординского областного партийного комитета. Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР и Верховного Совета СССР.

Награды 
3 ордена Трудового Красного Знамени, орден Октябрьской Революции, медали.

Примечания 

Выпускники Санкт-Петербургского университета экономики и финансов
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 9-го созыва
Первые секретари Кзыл-Ординского обкома КП Казахстана
Первые секретари районных комитетов КП Казахстана
Сотрудники КГБ СССР
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Похороненные в Кызылорде